Дмитрий Ланской:
 Ланской, Дмитрий Сергеевич (1767—1834) — государственный деятель Российской империи, тайный советник.
 Ланской, Дмитрий Алексеевич (род. 1978) — российский музыкант, певец, композитор, продюсер, режиссёр, актёр, экс-солист группы «Премьер-министр».